Leden är ett sund i Föglö kommun på Åland (Finland). Leden löper i öst-västlig riktning mellan Nötö och Jyddö i norr samt Sonnbodalandet i söder. Den västligaste delen mellan Sandön och Degerö går under namnet Sandö Sund. I den östra änden korsas Leden av landsvägsfärjan mellan Sonnbodalandet och Jyddö.

Källor 

Sund i Åland
Föglö